The Ricky Gervais Show – programma radiofonico statunitense condotto da Ricky Gervais in onda dal 2001.
The Ricky Gervais Show – adattamento animato televisivo del programma radiofonico, in onda su HBO dal 2010.